Maderna puede referirse a:

Personalidades 

  Osmar Maderna: músico argentino
  Bruno Maderna: músico italiano
  Carlos Maderna: ajedrecista argentino
  Ezequiel Maderna: boxeador argentino
  María Elena: boxeadora argentina